Aktion Leben steht für:

 Aktion Leben Österreich, Bewegung für den Schutz menschlichen Lebens
 Aktion Leben (Deutschland), christlicher Verein zum Schutz des menschlichen Lebens